Моя прекрасная леди () может означать:

 «Моя прекрасная леди» — мюзикл Фредерика Лоу по мотивам пьесы Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион» (1956).
 «Моя прекрасная леди» — фильм Джорджа Кьюкора, экранизация одноимённого мюзикла (США, 1964).
 «Моя прекрасная леди» — телевизионный сериал (Южная Корея, 2003).